Il singolare del torneo di tennis U.S. Professional Indoor 1970, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore il detentore del titolo Rod Laver che ha battuto in finale Tony Roche 6–3, 8–6, 6–2.

Teste di serie

  Rod Laver (Campione)
  Tony Roche (finale)
  John Newcombe (semifinali)
  Tom Okker (terzo turno)
  Ken Rosewall (secondo turno)
  Andrés Gimeno (primo turno)

 Fred Stolle (terzo turno)
 Arthur Ashe (terzo turno)
 Roy Emerson (terzo turno)
 Earl Butch Buchholz (quarti di finale)
 Stan Smith (terzo turno)
 Dennis Ralston (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note

Collegamenti esterni 
 

U.S. Pro Indoor 1970